En Pologne, Gronów peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Gronów, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Gronów, village. 

dans la voïvodie de Lubusz
 Gronów, village du powiat de Krosno Odrzańskie,
 Gronów, village du powiat de Słubice, 
 Gronów, village du powiat de Świebodzin.